Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд () — восточноримский политик и консул 506 года.

Биография

Происхождение и семья 
Ареобинд родился в очень знатной готско-римской фамилии. Его дедом был Ареобинд, а отцом Флавий Дагалайф. Оба консулы. Его матерью была Годистея, дочь консула 447 года Ардавура и внучка Аспара, могущественного придворного середины V века. Вскоре после 478 года Ареобинд женился на Аниции Юлиане, дочери императора Западной Римской империи Олибрия и его жены Плацидии. У них родился сын, Флавий Олибрий Юниор, который был консулом в 491 году. По матери Аниций Юниор был правнуком Аспара.

Карьера 
С началом войны Анастасия I против Персии Ареобинд был направлен на восток в качестве военного магистра вместе с магистрами  и . В мае 503 года во главе 12 000 солдат он был отослан к Даре следить за армией Кавада I, а Патриций и Ипатий с основной частью армии осаждали Амиду. В конце концов Ареобинд был вынужден уйти, когда персы получили подкрепление от арабских союзников, и отступил в Эдессу. Там он был осаждён персидской армией в сентябре, но наступление зимы и подход римских подкреплений заставили персидского правителя отступить. Летом 504 года Ареобинд начал поход в Арзанене. Несмотря на серьёзное сопротивление, византийцы опустошили большие территории и вернулся к Амиде. Римская позиция стабилизировалась, война была перенесена на персидскую территорию, и Кавад согласился на перемирие и прекращение военных действий в зимнее время.

В 505 году Ареобинда отозвали в Константинополь, где он был назначен консулом на следующий год с Флавием Эннодием Мессалой. После этого Ареобинд жил как частный человек в столице Византийской империи.

В 512 году в Константинополе вспыхнул бунт, во время которого народ хотел провозгласить Ареобинда императором. Однако тот отказался и бежал. После этого о нём ничего неизвестно. Вероятно, он умер в том же году.

Литература 
 Bury, John Bagnell (1958), History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian, Volume 1 , Courier Dover Publications, ISBN 978-0-486-20398-0
 Martindale, John R.; Morris, John (1980), The Prosopography of the Later Roman Empire — Volume II, AD 395—527 , Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-20159-9

Римские консулы VI века
Военачальники Византии
Военные магистры
Военачальники VI века